«Жизнь в браке» (, ) — южнокорейский телесериал 2020 года. В главных ролях: Ким Хи-э, Пак Хэ Джун и Хан Со Хи. Выходил на экран с 27 марта по 16 мая 2020 года на канале JTBC. Основан на британском телесериале Доктор Фостер, где в главной роли снималась Сюранна Джонс.

Сериал стал самой известной и высоко оценённой зрителями драмой в истории кабельного телевидения Южной Кореи, обогнав Небесный замок, его финальный эпизод достиг общенационального рейтинга в 28,371 %. Он также достиг самого высокого среднего рейтинга драмы на кабельном телевидении, в 18,829 %. Драма получила положительные отзывы от критиков за сценарий, режиссуру и актерскую игру, а её содержание привлекло широкое внимание аудитории.

Сюжет 
Чи Сон У является уважаемым семейным врачом и заместителем директора Family Love Hospital. Она замужем за Ли Тхэ О, начинающим режиссером, который владеет небольшой развлекательной кинокомпанией, и у пары есть сын подросткового возраста, Ли Джун Ён. Кажется, у Сон У есть всё: от успешной карьеры до счастливой семьи, но муж изменяет ей, и друзья также предают её.

В ролях 
 Ким Хи Э — Чи Сон У
 Пак Хэ Джун — Ли Тэ О
 Хан Со Хи — Ё Да Гюн

Саундтрек 
 Lonely Sailing (고독한 항해) — Ким Юн А (Jaurim)
 Nothing On You — Джош Дэниел
 Sad — Сон Сын Ён
 Just Leave Me (그냥 나를 버려요) — Ха Дон Гюн
 Farewell In Tears (눈물로 너를 떠나보낸다) — Ну Гак
 The Days We Loved (사랑했던 날들) — Пэк Чжи Ён

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт JTBC
 HANCINEMA
 IMDb

Телесериалы Республики Корея 2020 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Мелодраматические телесериалы Республики Корея
Программы телеканала JTBC
Телесериалы на корейском языке